FF Lillehammer foi um clube de futebol da Noruega fundado em 1999. Sua sede fica em Lillehammer.

Clubes de futebol fundados em 1999
Clubes de futebol extintos em 2010
Clubes de futebol extintos da Noruega